Josephine (Texas)
 Tempestade tropical Josephine (2008)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos